Лев Волохонский: Волохонский, Лев Аврамович (Абрамович, род. 1933) — советский и российский теплофизик, доктор технических наук.
 Волохонский, Лев Яковлевич (1945—2003) — советский диссидент.